Alejandro Scopelli – allenatore di calcio e calciatore argentino naturalizzato italiano, attaccante
 Giovanna Scopelli – religiosa italiana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica